La linea di successione al trono del Granducato di Toscana segue il criterio della legge salica e si basa su una bolla di papa Pio V del 27 agosto 1569, con la quale veniva creato il granducato e investito del potere sovrano Cosimo I de' Medici.

Storia 
La bolla papale di costituzione del granducato disponeva che, nel caso in cui la linea patrilineare discendente da Cosimo I si estinguesse, i diritti sul trono sarebbero passati, in infinito, per linea di primogenitura al parente più prossimo della Casa Medicea. Il granduca Cosimo III, però, non ritenendo il proprio figlio Gian Gastone adatto a guidare il granducato, tentò di indicare come proprio successore la figlia Anna Maria Luisa. Tuttavia, poiché era in vigore la legge salica e quindi le donne erano escluse dall'ascesa al trono, nel 1723 a Cosimo III successe Gian Gastone.

Quest'ultimo, che non aveva figli, cercò di promuovere la successione di alcuni suoi lontani cugini, i principi di Ottajano, ma alla sua morte, nel 1737, l'Austria riuscì a imporre alla comunità internazionale che la corona di Toscana fosse assegnata a Francesco I di Lorena. Il granducato venne poi sciolto nel 1860, quando un plebiscito ne sancì l'unione al Regno di Sardegna.

Il 20 dicembre 1866 l'ultimo granduca, Ferdinando IV di Toscana, e i suoi figli rientrarono nella Casa Imperiale d'Austria e la Casa di Toscana smise di esistere come casa reale autonoma, venendo riassorbita da quella imperiale austriaca. A Ferdinando fu permesso di mantenere la sua fons honorum vita natural durante, ma i suoi figli poterono portare solo i titoli di principi imperiali (archiduchi/arciduchesse d'Austria), e non più i titoli di principi/principesse di Toscana.
 
Ferdinando IV abdicò alle proprie pretese politiche sul granducato nel 1870 a favore dell'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria e, pertanto, anche i suoi discendenti persero ogni pretesa dinastica alla corona di Toscana. Il gran magistero dell'Ordine di Santo Stefano cessò invece con la morte di Ferdinando IV. L'imperatore Francesco Giuseppe proibì, dopo la morte del granduca Ferdinando IV avvenuta nel 1908, di assumere nuovamente i titoli di granduca o di principe o principessa di Toscana.

Ottone d'Asburgo-Lorena, successore in linea diretta di Francesco Giuseppe, nel 1961 rinunciò formalmente alla pretesa al trono imperiale e riconobbe la repubblica austriaca. Con tale atto cessò ogni pretensione sul trono d'Austria-Ungheria della sua discendenza e, collateralmente, anche sul trono di Toscana, pretensione che passò ad altri arciduchi d'Austria, discendenti dai fratelli di Ottone. Nel 2001 Ottaviano de' Medici di Toscana di Ottajano reclamò per sé le pretese dinastiche sul trono del granducato, assumendo i titoli di granduca titolare e principe di Toscana, nonché di gran maestro dell'Ordine di Santo Stefano avendo, in precedenza, ottenuto la correzione del suo cognome da de Medici d'Ottajano a de Medici di Toscana. Tuttavia, intorno al 1970, Goffredo d'Asburgo-Lorena aveva iniziato nuovamente a intitolarsi granduca titolare di Toscana e gran maestro dell'Ordine di Santo Stefano, in contrasto con la avvenuta abdicazione del suo avo Ferdinando IV e senza che né suo padre, né i suoi zii avessero mai utilizzato o vantano tali titoli e gran magisteri. Le pretese dinastiche di Goffredo, successivamente di suo figlio Leopoldo e poi di suo nipote Sigismondo, quindi, sono di fatto nulle.

Linea di successione 
L'attuale linea di successione è la seguente:

linea di pretensione asburgo lorenese:
Ferdinando IV di Toscana (1859 – 1908) (dal 1859 al 1866 come pretendente dinastico e politico, dal 1866 al 1870 solo come pretendente politico, dal 1870 al 1908 titolo meramente onorifico portato per grazia imperiale) 
Francesco Giuseppe I d'Austria (1870 – 1916)
Carlo I d'Austria (1916 – 1918)
 reggenza della vedova dell'Imperatore Carlo I d'Austria Zita di Borbone-Parma per la minore età dei loro figli
Ottone (1930– 1961), rinuncia nel 1961 ma definitiva solo nel 1967, all'epoca con solo figli minori
Roberto (1961– 1967), rinuncia nel 1967, all'epoca con solo figli minori
Felice (1967– 1998), rinuncia nel 1998, all'epoca con figli maggiorenni
 arciduca Carlo Filippo, figlio del precedente (1998-oggi): sposatosi due volte ipogamicamente e senza autorizzazione dinastica di suo padre né dei successori

linea di pretensione medicea:
Gian Gastone de' Medici (1723 –  1737) 
 --- ? -----
 --- ? -----
 --- ? -----
 --- ? -----
 --- ? -----
Ottaviano de' Medici di Toscana di Ottajano, nato nel 1957, autonominatosi granduca titolare di Toscana.
 Lorenzo de' Medici di Toscana di Ottajano, nato nel 2009, gran principe titolare di Toscana.

Note

Voci correlate 
 Corona del Granducato di Toscana
 Legge di successione dinastica

Granducato di Toscana
T